Campionatul European de Fotbal sub 19 ani este o competiție anuală de fotbal pentru echipele naționale sub 19 ani. Este organizat de UEFA. România a organizat două ediții ale CE sub 19 ani: cea din 1962, pe care a și câștigat-o, și cea din 2011.

CE sub 19 ani din 2011.

Câștigătorii

1948–1954

1955-1956 
 1955: Turneul din  - 5 câștigători ai grupelor

 1956: Turneul din  - 4 câștigători ai grupelor

1957–

Numărul de titluri pe selecționate 

Notă: Titlul din 1966 este împărțit de Italia și URSS.

Vezi și 
 UEFA
 Campionatul European de Fotbal
 Campionatul European de Fotbal sub 21
 Campionatul European de Fotbal sub 17
 Campionatul Mondial de Fotbal sub 20

Competiții fotbalistice